Норов Авраам Сергійович (1795—1869) — російський державний діяч, вчений, мандрівник і письменник.
 Норов Анатолій Михайлович ( 1937) — радянський футболіст, захисник. Майстер спорту СРСР.
 Норов Андрій Олексійович (1977—2022) — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Герой України (посмертно).
 Норов Василь Сергійович (1793—1853) — декабрист, член «Союз благоденства» та «Південного товариства».
 Норов Володимир Імамович ( 1955) узбецький державний діяч, дипломат. Генеральний секретар Шанхайської організації співробітництва.
 Норов Дмитро Автономович (1730—1788) — губернатор Слобідської України (1775—1780).
 Норов Олександр Олександрович (1965—2015) — почесний громадянин міста Чернігова.
 Норов Роман Іванович (1898—1942) — радянський футболіст, воротар. Чемпіон СРСР 1924 року в складі збірної Харкова.

Примітки